Loma Linda ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Loma Linda im San Bernardino County, Kalifornien
 Loma Linda (Missouri) im Newton County

in Mexiko:
 Loma Linda (México)
 Loma Linda (Querétaro)